Верхняя Грайворонка — село в Касторенском районе Курской области России. Административный центр и единственный населённый пункт Верхнеграйворонского сельсовета.

География 
Село находится в восточной части Курской области, в лесостепной зоне, в пределах юго-западной части Среднерусской возвышенности, на берегах реки Грайворонки (приток Кшени), на расстоянии примерно 23 километров (по прямой) к юго-западу от посёлка городского типа Касторное, административного центра района. Абсолютная высота — 190 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренный, со среднегодовой температурой воздуха +5,1 °C и среднегодовым количеством осадков 547 мм.
Часовой пояс

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,2 %, женщины — соответственно 50,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 % из 561 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из семи улиц.

Примечания 

Населённые пункты Касторенского района